Velika nagrada Malezije 1999 je bila petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1999. Odvijala se je 17. oktobra 1999.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:39,688
|  
|-
! 2
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:40,635
| +0,947
|-
! 3
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:40,806
| +1,118
|-
! 4
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:40,866
| +1,178
|-
! 5
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 1:40,937
| +1,249
|-
! 6
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:41,351
| +1,663
|-
! 7
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:41,444
| +1,756
|-
! 8
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 1:41,558
| +1,870
|-
! 9
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:42,050
| +2,362
|-
! 10
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 1:42,087
| +2,399
|-
! 11
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:42,110 
| +2,422
|-
! 12
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:42,208
| +2,520
|-
! 13
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Supertec
| 1:42,310 
| +2,622
|-
! 14
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:42,380 
| +2,692
|-
! 15
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:42,522 
| +2,834
|-
! 16
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 1:42,885  
| +3,197
|-
! 17
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:42,933   
| +3,245
|-
! 18
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:42,948    
| +3,260
|-
! 19
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 1:43,563     
| +3,875
|-
! 20
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 1:43,579      
| +3,891
|-
! 21
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:44,321       
| +4,633
|-
! 22
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 1:44,637        
| +4,949
|}

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 56
| 1:36:38,494
| 2
| 10
|-
! 2
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 56
| + 1,040 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 56
| + 9,743 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 56
| + 17,538 s
| 5
| 3
|-
! 5
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 56
| + 32,296 s
| 6
| 2
|-
! 6
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 56
| + 34,884 s
| 14
| 1
|-
! 7
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 56
| + 54,408 s
| 15
|  
|-
! 8
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 56
| + 1:00,934
| 7
|  
|-
! 9
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 55
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 10
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 55
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 11
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 52
| +4 krogi
| 11
|  
|-
! Ods
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 48
| Hidravlika
| 10
|  
|-
! Ods
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 44
| Zavrten
| 17
|  
|-
! Ods
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 30
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 15
| Zavrten
| 21
|  
|-
! Ods
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 14
| Pritisk goriva
| 3
|  
|-
! Ods
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 7
| Zavrten
| 8
|  
|-
! Ods
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 7
| Prenos
| 22
|  
|-
! Ods
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Supertec
| 6
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 5
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 0
| Trčenje
| 9
|  
|-
! DNS
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 0
| Motor
| 18
|  
|}

Formula 1 sezona 1999
1999